Джоли Ванье (; род. , Скотсдейл) — американская актриса театра, кино и телевидения, модель, певица.

Биография 
Джоли Ванье родилась 14 января 1998 года в городе Скоттдэйл, штат Аризона, США. Мать — Джерри Линн, отец — Джей Ванье. У Джоли есть брат Джаред Вик. Ванье играла в постановках Детского театра. В 2005 году выиграла отбор штата Аризона на детский конкурс «National American Miss» и получила титул «Miss Arizona Princess». Училась в школах Лорел Спрингс, американской школе в Швейцарии, христианской академии Скоттдэйл, затем поступила в университет Лойола Мэримаунт. В 2016 году стала членом общества «Дочери американской революции».

Карьера 
В 2009 году она дебютировала в кино. Получила известность благодаря роли в фильме «Камень желаний» и нескольким короткометражным фильмам. Играла в постановках театров «Palmer Cultural Center» и «Hudson Theatre».

В 2012 году снялась в клипе на собственную песню «Seal It with a Kiss», затем записала песни «Willing to Die» и «The New Me». В 2015-2016 годах снялась в 2 эпизодах сериала «От заката до рассвета».

Фильмография

Актриса

Видеоклипы 
 2012 — Seal It with a Kiss

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Дети-актёры США